Maderno, apellido, puede referirse a:

 Carlo Maderno, arquitecto italiano del siglo XVII; o
 Stefano Maderno, escultor italiano de ese mismo siglo.